M ist eine von Microsoft als Teil des Oslo-Projekts entwickelte Programmiersprache. M ist eine domänenspezifische Sprache zur Beschreibung von Datenmodellen. Die Sprache kann nur in Zusammenhang mit dem Entwicklungssystem Quadrant und dem Microsoft SQL Server verwendet werden. Weiterhin können aus dem Modell generierte Metadaten in dem XML-Dialekt XAML zur Nutzung in anderen Programmiersprachen generiert werden. Ein Teil dieser Daten kann vom Microsoft System Center genutzt werden, um das Verhalten von Anwendungen zur Laufzeit zu überwachen.

Bill Gates erwähnte M erstmals in seiner Rede auf der TechEd 2008 (Juni 2008).

Weblinks 
 "Oslo" Modeling Language Specification

Quellen 

Programmiersprache
.NET
Microsoft